Rodeiense – abitanti di Rodeio Bonito
Rodeiense – abitanti di Rodeio